Lookup table – struktura danych
 Lut – spoiwo lutownicze
 Lut – pustynia w Iranie
 LUT – niemiecka torpeda z okresu II wojny światowej